15. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 15. Armee (Wehrmacht), Armee im Zweiten Weltkrieg
 15. Armee (Rote Armee), Verband im Russischen Bürgerkrieg unter August Kork und im Zweiten Weltkrieg
 Fifteenth United States Army, Verband im Zweiten Weltkrieg
 15. Armee (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres im Pazifikkrieg
 15. Regionalarmee, Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres im Zweiten Weltkrieg